ParaHoxozoa es un clado fundamental dentro de la filogenia animal. Indica que los eumetazoos tuvieron una divergencia importante entre tres grupos los placozoos, cnidarios y bilaterales. 

Su descubrimiento se basó en el estudio de los genes homeóticos, ya que los genes Hox se originaron en este clado. Ya los primeros animales adquirieron múltiples genes similares a los NK, pero es en el clado ParaHoxozoa donde se originan los genes Hox, ParaHox y EHGbox. El arrastre del código Hox en el desarrollo de los eumetazoos, pudo haber contribuido en la evolución de su complejidad morfológica y en la diversificación de los planes corporales bilaterales durante la explosión del Cámbrico.

Los análisis filogenéticos moleculares recientes han establecido los siguientes clados, por lo que está establecido que los celentéreos forman un grupo parafilético.

Referencias 

Eumetazoa